Stilpnotia är ett släkte av fjärilar. Stilpnotia ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Stilpnotia